Rahmenprogramm steht für
 Mantelprogramm, ein Rundfunkprogramm, das von anderen Sendern als Ergänzung übernommen wird
 Ergänzungen neben dem Hauptprogramm von Veranstaltungen
 eine Zusammenfassung von Förderprogrammen, meistens im Bereich der Forschung
 das Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Kommission